Esses são os resultados do Campeonato da NACAC Sub-23 de Atletismo de 2021 que ocorreram de 9 a 11 de julho de 2021 no Estádio Nacional, em San José, na Costa Rica.

Resultado masculino

100 metros 

Bateria – 9 de julhoVento:Bateria 1: +0.6 m/s, Bateria 2: +4.1 m/s

Final – 9 de julhoVento:+0.2 m/s

200 metros 

Bateria – 10 de julhoVento:Bateria 1: -0.6 m/s, Bateria 2: -0.2 m/s

Final – 11 de julhoVento: -1.7 m/s

400 metros 

10 de julho

800 metros 

10 de julho

1.500 metros 

11 de julho

5.000 metros 

9 de julho

110 metros barreiras 

10 de julhoVento:-1.5 m/s

400 metros barreiras 

9 de julho

3.000 metros com obstáculos 

11 de julho

Revezamento 4x100 m 

10 de julho

10 km marcha atlética 

10 de julho

Salto em altura 

11 de julho

Salto com vara 

11 de julho

Salto em comprimento 

11 de julho

Salto triplo 

9 de julho

Arremesso de peso 

9 de julho

Lançamento de disco 

9 de julho

Lançamento de martelo 

10 de julho

Lançamento de dardo 

10 de julho

Decatlo 

9–10 de julho

Resultado feminino

100 metros 

9 de julhoVento: +0.6 m/s

200 metros 

11 de julhoVento: -1.6 m/s

400 metros 

10 de julho

800 metros 

10 de julho

100 metros barreiras 

10 de julhoVento: -2.6 m/s

400 metros barreiras 

9 de juulho

5 km marcha atlética 

10 de julho

Salto em altura 

9 de julho

Salto triplo 

11 de julho

Arremesso de peso 

9 de julho

Lançamento de disco 

9 de julho

Lançamento de martelo 

10 de julho

Lançamento de dardo 

11 de julho

Heptatlo 

9–10 de julho

Misto

Revezamento 4x100 m 

11 de julho

Ligações externas 

 Site oficial da Associação de Atletismo da América do Norte, Central e Caribe (NACAC)

Resultados